Maïga ist ein in Westafrika vorkommender Familienname.

Bei Maiga handelt es sich hingegen um einen lettischen weiblichen Vornamen.

Namensträger 
 Abdoulaye Maïga (* 1988), malischer Fußballspieler
 Abdoulaye Idrissa Maïga (* 1958), malischer Politiker
 Abou Maïga (* 1985), beninischer Fußballspieler
 Aïssa Maïga (* 1975), senegalesisch-französische Schauspielerin
 Amadou Seyni Maïga (* 1942), nigrischer Offizier, Politiker und Diplomat
 Aminata Maïga Ka (1940–2005), senegalesische Schriftstellerin
 Boncana Maïga (* 19**), malischer Musiker und Arrangeur
 Boureima Maïga (* 1983), burkinischer Fußballspieler
 Choguel Kokalla Maïga (* 1958), malischer Politiker
 Djingarey Maïga (* 1939), nigrischer Filmregisseur und Schauspieler
 Habib Maïga (* 1996), ivorischer Fußballspieler
 Hamidou Maïga (* 1995), malischer Fußballspieler
 Mamadou Maiga (* 1995), malischer Fußballspieler
 Modibo Maïga (* 1987), malischer Fußballspieler
 Mohamadou Djibrilla Maïga (1908–1975), nigrischer Politiker
 Ousmane Issoufi Maïga (* 1945), malischer Politiker
 Soumeylou Boubèye Maïga (1954–2022), malischer Politiker, Premierminister
 Youssoufa Maïga (* 1943), nigrischer General, Politiker und Diplomat

Einzelnachweise 

Familienname
Afrikanischer Personenname